УГ — многозначная аббревиатура:
 Указ губернатора — вид и название нормативного или индивидуального правового акта, издаваемого главой региона.
 Украинская гривна — денежная единица.
 «Умное голосование» — стратегия команды Алексея Навального с целью лишить партию «Единая Россия» победы на выборах, проводимых по мажоритарной системе.
 Унылое говно — интернет-мем.
«Урал-Грейт» — баскетбольный клуб из Перми.
 «Успешная группа» — российский рэп-дуэт.
 «Учительская газета» — российская газета.

См. также 
 Уг